Чемпионат мира по фигурному катанию 1966 года был проведён Международным союзом конькобежцев 22—27 февраля в Давосе (Швейцария). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира среди женщин стала представитель США Пегги Флеминг, среди мужчин победил представитель Австрии Эммерих Данцер, среди пар победу одержали представители СССР Людмила Белоусова и Олег Протопопов, представители Великобритании Диана Таулер и Бернард Форд победили в танцах.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1966
Международные спортивные соревнования в Давосе
Февраль 1966 года